Eastbourne International 2018 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner i Devonshire Park i Eastbourne, Storbritannien i perioden 24. - 30. juni 2018 – ugen inden Wimbledon-mesterskaberne 2018. Det var den 44. udgave af Eastbourne International, der på grund af et sponsorat afvikledes under navnet Nature Valley International, og turneringen var del af WTA Tour 2018 i kategorien WTA Premier samt ATP World Tour 2018 i kategorien ATP World Tour 250.

Damesingletitlen blev vundet af Caroline Wozniacki, som i finalen besejrede Aryna Sabalenka med 7-5, 7-6(5), og som dermed vandt Eastbourne International for anden gang – første gang var i 2009 – og det var samtidig hendes 29. turneringssejr i karrieren på WTA Tour. Sejren blev betegnet som en stor comeback-præstation af Wozniacki, der var bagud med en servegennembud i begge sæt, måtte afværge en sætbold i første sæt og vendte 3-5 til 7-5 i tiebreaken i andet sæt, inden den topseedede dansker kunne løfte armene i triumf som symbol på sin første turneringssejr siden Australian Open 2018.

I herresingleturneringen vandt Mischa Zverev sin første titel på ATP World Tour efter finalesejr på 6-4, 6-4 over Lukáš Lacko. Den 30-årige tysker, der var i en ATP-finale for blot anden gang i karrieren, blev dermed den ottende førstegangsvinder på ATP World Tour i 2018, og eftersom hans lillebror, Alexander Zverev tidligere på sæsonen havde vundet to turneringer på touren, blev de det første brødrepar, der begge vandt en singletitel i samme sæson på ATP World Tour siden Javier og Emilio Sanchez i 1989.

Gabriela Dabrowski og Han Xinyu sejrede i damedoubleturneringen med en sejr på 6-3, 7-5 over Irina-Camelia Begu og Mihaela Buzărnescu. Det rumæsk-kinesiske par vandt dermed deres fjerde WTA-titel som makkere, og for begge spillere var sejrens deres ottende turneringssejr i double på WTA Tour.

Herredoubletitlen blev vundet af Luke Bambridge og Jonny O'Mara, som i den rent britiske finale besejrede Ken og Neal Skupski med 7-5, 6-4. Bambridge og O'Mara havde blot været makkere i to måneder, og turneringssejren var deres første titel på ATP World Tour i deres allerførste turnering på touren, som de deltog i på grundlag af et wildcard fra arrangørerne. Det var samtidig en gentagelse af finaletriumfen over Skupski-brødrene tre uger forinden ved Surbiton Trophy, hvor de havde vundet deres første turnering på ATP Challenger Tour. Finalen var den første rent britiske doublefinale på ATP World Tour, siden Colin Fleming og Ross Hutchins vandt over Jamie Delgado og Ken Skupski i finalen ved Eastbourne International i 2012.

Præmier 

Den samlede præmiesum for kvinderrækkerne i Eastbourne International 2018 androg $ 852.564, mens præmiesummen i mændenes rækker udgjorde € 661.085.

Resultater

Damesingle 

I hovedturneringen deltog 48 spillere. Feltet bestod af 38 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 14. maj 2018 (seks uger før turneringens start), fire spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste seks spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen.

Herresingle 

I hovedturneringen deltog 28 spillere. Feltet bestod af 21 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 14. maj 2018 (seks uger før turneringens start), tre spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste fire spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen.

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par.

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par.

Eksterne henvisninger 
 Eastbourne International

Noter 

2018
WTA Tour 2018
ATP World Tour 2018